Wiesham heißen folgende geographische Objekte:

 Wiesham ein Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wiesham (Gemeinde Pennewang), Ortschaft der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich